Le elezioni comunali in Puglia del 2013 si sono svolte il 26-27 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 9-10 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 43 comuni pugliesi, di cui 13 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Bari

Acquaviva delle Fonti

Conversano

Corato

Modugno

Molfetta

Monopoli

Noci

Valenzano

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta

Bisceglie

Margherita di Savoia

Provincia di Brindisi

Carovigno

San Donaci

Provincia di Foggia

Anzano di Puglia

Bovino

Carapelle

Ischitella

Peschici

Pietramontecorvino

Roseto Valfortore

San Marco la Catola

San Nicandro Garganico

Vico del Gargano

Zapponeta

Provincia di Lecce

Alezio

Giurdignano

Monteroni di Lecce

Montesano Salentino

Salve

San Donato di Lecce

Sannicola

Santa Cesarea Terme

Spongano

Squinzano

Surbo

Vernole

Provincia di Taranto

Crispiano

Leporano

Lizzano

Manduria

Palagianello

Pulsano

San Marzano di San Giuseppe

Note

Puglia
2013